Guernesey est une des îles Anglo-Normandes. Elle a donné son nom à :
 Guernesey, un film belgo-néerlandais réalisé par Nanouk Leopold en 2005 ;
 Guernesey, une chanson de William Sheller (paroles de Bernard Lavilliers), sortie en 1987 sur l'album Univers ;
 Guernesey, une race bovine ;
 guernesey, un pull en laine porté par les marins ;

Voir aussi 

 Bailliage de Guernesey, une dépendance de la Couronne britannique dans la Manche, au large des côtes françaises, dont fait partie l'île de Guernesey
 le « panais demi-long de Guernesey », variété de panais